Дальний — посёлок в Алексеевском районе Самарской области России. Входит в состав сельского поселения Герасимовка.

География 
Посёлок находится в юго-восточной части Самарской области, в пределах возвышенности Общий Сырт, в степной зоне, к югу от автодороги , на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к северо-востоку от села Алексеевки, административного центра района. Абсолютная высота — 165 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,5 %, женщины — соответственно 53,5 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % из 305 чел.

Примечания 

Населённые пункты Алексеевского района (Самарская область)